En Pologne, Babiak désigne :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Babiak, une gmina,
 Babiak, une localité du powiat de Koło,
 Babiak, une localité du powiat de Turek.
 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
Babiak, une localité du powiat de Lidzbark.